Unidade de massa atômica
UMa - Universidade da Madeira
UMA (álbum) — álbum de Vanilda Bordieri
Uma (deusa) — divindade hindu
Uma (Suméria) — antiga cidade da Mesopotâmia
Umma — termo árabe que designa a comunidade constituída por todos os muçulmanos do mundo